Bernardino Zaccagni – architetto italiano
 Mattia Zaccagni – calciatore italiano
 Simone Zaccagni – scrittore e giornalista italiano